Brześce peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Brześce est un village dans la voïvodie de Lublin
 Brześce est un village dans la voïvodie de Mazovie